Доња Трамошња може бити:

 Доња Трамошња (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Доња Трамошња (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ